Jesús González puede referirse a:

 Jesús L. González, abogado y político mexicano, gobernante de Yucatán.
 Jesús González Schmall (1942), político mexicano.
 Jesús González Lugo, político mexicano, fue gobernador de Colima.
 Jesús González Green, escritor y aeronauta español.
 José Jesús González Gallo, político mexicano, fue gobernador de Jalisco.
 Juan Jesús González, periodista español.
 Jesús González Ortega,  (desambiguación)
 José de Jesús González Muñoz, futbolista mexicano.
 Jesús González Leal,(1933-2000),Actor y Comediante Mexicano,Mejor conocido como "El Chis-Chas")
 Jesús Alexis González Morán, futbolista panameño.